Abbott är ett efternamn inom den engelskspråkiga världen och kan syfta på flera personer. Den katolska kyrkotitel, som har betydelsen "föreståndare för munkkloster" stavas med ett t och återfinns på abbot.

 Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar

 Berenice Abbott (1898–1991), amerikansk fotograf
 Bud Abbott (1895–1974), amerikansk skådespelare

 Cam Abbott (född 1983), kanadensisk inshockeyspelare och tränare
 Charles Abbott, 1:e baron Tenterden (1762–1832), brittisk rättslärd
 Chris Abbott (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare och sportchef
 Christopher Abbott (född 1986), kanadensisk skådespelare

 Des Abbott (född 1986), australisk landhockeyspelare
 Diane Abbott (född 1953), brittisk parlamentsledamot

 Edith Abbott (1876–1957), amerikansk kvinnoaktivist
 Edwin Abbott Abbott (1838–1926), brittisk författare och teolog 
 Emma Abbott (1850–1891), amerikansk operasångerska, sopran

 Francis Lemuel Abbott (1760–1803), brittisk porträttmålare
 Frank Frost Abbott (1860–1924), amerikansk antikhistoriker

 George Abbott (regissör) (1887–1995), amerikansk producent, regissör och skådespelare
 Gilbert Abbott A'Beckett (1811–1856), brittisk författare
 Greg Abbott (född 1957), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Texas

 Hannah Abbott, rollfigur i Harry Potter
 Horace Abbott (1806–1887), amerikansk industri- och bankman

 Jacob Abbott (1803–1879), amerikansk författare
 Jessica Abbott (född 1978), kanadensisk-svensk evolutionsbiolog
 John Abbott (1821–1893), premiärminister i Kanada (1891–92)
 John Abbott (skådespelare) (1905–1996), brittisk skådespelare
 John Stevens Cabot Abbott (1805–1877), amerikansk författare
 John White Abbott (1763–1851), engelsk målare
 Joseph Carter Abbott (1825–1881), amerikansk politiker, republikan, senator för North Carolina

 Lemuel Abbott (omkring 1730–1776), engelsk präst och poet
 Lemuel Francis Abbott (1760–1803), brittisk porträttmålare
 Lyman Abbott (1835–1922) amerikansk författare

 Megan Abbott (född 1971), amerikansk littteraturforskare och författare
 Monica Abbott (född 1985), amerikansk softbollspelare

 Spencer Abbott (född 1988), kanadensisk ishockeyspelare

 Tank Abbott (född 1965), amerikansk wrestlare
 Tony Abbott (född 1957), australisk politiker

 William Louis Abbott (1860–1936), amerikansk läkare och naturforskare

Se även 
 Abbot (efternamn)
 Abbott
 Abbot

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken